Долгое — деревня Курском районе Курской области России. Административный центр сельского поселения Клюквинский сельсовет.

География 
Находится в центре региона, в южной части района, вблизи реки Сейм. К деревне примыкает с запада деревня Дурнево. К востоку находится село Клюква.

 Улицы
В деревне улицы Берёзовая, Лазурная, Липовая, Луговая, Мирная, Новая, Радужная, Садовая, Светлая, Солнечная и Тихая.

 Климат
Долгое, как и весь район, расположено в поясе умеренно континентального климата с тёплым летом и относительно тёплой зимой (Dfb в классификации Кёппена).

 Часовой пояс

Население

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство. В деревне 225 домов.

Транспорт 
Через деревню проходит автотрасса Р-298. Находится на автодорогe межмуниципального значения  (Постоялые Дворы — Долгое), в 5 км от ближайшей ж/д станции Клюква (линия Клюква — Белгород). На август 2020 года действуют автобусные маршруты 455, 111.

В 119 км от аэропорта имени В. Г. Шухова (недалеко от Белгорода).

Примечания 

Населённые пункты Курского района (Курская область)